Маковіште () — село в Румунії, у повіті Караш-Северін. Входить до складу комуни Чукіч.
 Маковіште () — село в Румунії, у повіті Караш-Северін. Входить до складу комуни Корня.